Грюнвальд, Ґрюнвальд () — німецький топонім, що буквально означає «зелений ліс».

Населені пункти та їхні частини

 Ґрунвальд — гміна в Острудському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрунвальд — село в гміні Александрув-Лодзький Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Грюнвальд  (пол. Grunwald, нім. Grunwald/Grünfelde) — село в гміні Ґрунвальд Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрунвальд — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Ґрунвальд — осада в гміні Ґрунвальд Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Прізвище 
 Августу Аман Радемейкер Грюнвальд (порт. Augusto Hamann Rademaker Grünewald; 11 травня 1905 — 13 вересня 1985) — бразильський військовий і державний діяч.

Див. також 
 Маттіас Грюневальд (1470/1475-1528) — німецький живописець

Примітки